La Ventilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ventilla, Ciudad Fernández, 
 La Ventilla, Villa de Reyes, 
 La Ventilla, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 La Ventilla, Veracruz, Altotonga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar